FAMS steht für:
 Fachangestellter für Markt- und Sozialforschung, ein kaufmännischer Beruf
 Federal Air Marshal Service, eine Bundespolizei in den Vereinigten Staaten
 Die Family of Anti Air Missile Systems (FAMS), heute als Aster (Rakete) bekannt.

FAMS